Hans Hamelau ist der Name folgender Personen:

 Hans Hamelau (Baumeister) (um 1620–1670), Hamburger Baumeister
 Hans Hamelau (Admiral) (1886–1961), deutscher Konteradmiral (W)